Pojem vibrace může označovat:
 chvění pružných těles
 kmitání tuhých těles či hmotných bodů
 hypotetická energie v esoterismu

Externí odkazy